Gütlich ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gütlich (1903–1981), deutscher Schauspieler, Opernsänger, Kabarettist und Synchronsprecher
 Philipp Gütlich (1934–2022), deutscher Chemiker und Hochschullehrer